Cilone, atleta ateniese del VI secolo a.C.
 Cilone, tiranno di Crotone nemico di Pitagora
 Lucio Fabio Cilone, senatore romano del II secolo d.C.